

Discografia 
 2016 – Cementerio de Raperos
 2018 – XXXTrictamente para La Calle
 2019 – 10 Años

Raccolte
 2016 – Éxitos

Collegamenti esterni